Piotr Kuczera, (* 25. únor 1995) je polský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
S judem začal v 10 letech v Rybniku v klubu KS Polonia. Připravuje se pod vedením Artura Kejzy. V polské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2017 - 2x světový pohár (Řím, Katovice)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Polsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Piotr Kuczery na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Piotr Kuczery na Judobase.org
 
 

Polští judisté
Narození v roce 1995
Narození 25. února
Žijící lidé
Muži